Hier volgt een lijst van alle 45 afleveringen van de televisieserie Monty Python's Flying Circus:

Serie 1 (okt. 1969 - jan. 1970)

1. Whither Canada?
It's Wolfgang Amadeus Mozart
Italian Lesson
Whizzo Butter
"It's the Arts"
Arthur 'Two Sheds' Jackson
Picasso/Cycling Race
The Funniest Joke in the World

2. Sex and Violence
Flying Sheep
French Lecture on Sheep-Aircraft
A Man with Three Buttocks
A Man With Two Noses
Musical Mice
Marriage Guidance Counsellor
The Wacky Queen
Working-class playwright
The Wrestling Epilogue
The Mouse Problem

3. How to Recognise Different Types of Trees From Quite a Long Way Away
Court Scene with Cardinal Richelieu
The Larch
Bicycle Repair Man
Tirade Against Communists
Children's Stories
Restaurant Sketch (The Dirty Fork)
Seduced Milkmen
Stolen newsreader
The Horse Chestnut
Children's Interview
Nudge Nudge

4. Owl Stretching Time
Lied: "Jerusalem (And did those feet)"
Art Gallery
Art Critic
It's a Man's Life in the Modern Army
Undressing in Public
Self Defense Against Fresh Fruit
Secret Service Dentists

Trivia
Het 16-tongewicht komt voor het eerst voor in Self-Defence Against Fresh Fruit.
De naam Owl Stretching Time was een voorgestelde naam voor de serie zelf.

5. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century
Confuse-a-Cat
The Smuggler
Vox Pops on Smuggling
A Duck, a Cat and a Lizard (discussie)
Police Raid
Letters and Vox Pops
Newsreader Arrested
Erotic film
Silly Job Interview - eerder te zien in How to Irritate People.
Careers Advisory Board
Burglar/Encyclopaedia Salesman

6. It's the Arts (of: The BBC Entry to the Zinc Stoat of Budapest)
It's the Arts
Johann Gambolputty
Non-Illegal Robbery
Vox Pops
Crunchy Frog
The Dull Life of a City Stockbroker
Red Indian in Theatre
Policemen Make Wonderful Friends
A Scotsman on a Horse
Twentieth-Century Vole

7. You're No Fun Anymore
Camel Spotting
You're No Fun Any More
The Audit
Science Fiction Sketch
Man Turns Into Scotsman
Police station
Blancmanges Playing Tennis

8. Full Frontal Nudity
Army Protection Racket
Vox Pops on Full Frontal Nudity
Art Critic - The Place of the Nude
Buying a Bed
Hermits
Dead Parrot - deze sketch is een remake van de Car Salesman-sketch uit How to Irritate People
The Flasher
Hell's Grannies

9. The Ant, an Introduction
Llamas
A Man with a Tape Recorder Up His Nose
Kilimanjaro Expedition (Double Vision)
A Man with a Tape Recorder Up His Brother's Nose
Homicidal Barber
The Lumberjack Song
Gumby Crooner
The Refreshment Room at Bletchley
Ken Buddha and His Inflatable Knees
Brian Islam and Brucie
Hunting Film
The Visitors

10. (of: Untitled) 
Walk-on part in sketch
Bank robber in a lingerie shop
Trailer
It's a Tree
Vocational Guidance Counsellor
Ron Obvious: The First Man to Jump the Channel
Tunnelling from Godalming to Java
Pet Conversions
Gorilla Librarian
Letters to "Daily Mirror"
Strangers in the night

Trivia
Deze aflevering heeft geen titel

11. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom
Lavatorial Humour
Interruptions
Agatha Christie (Inspector Tiger)
Literary Football Discussion
Undertakers Film
Interesting People
Eighteenth-Century Social Legislation
The Battle of Trafalgar
Batley Townswomans Guild Presents the Battle of Pearl Harbour
Undertakers Film

12. The Naked Ant
Falling From Building
Spectrum - Talking About Things
Visitors From Coventry
Mr. Hilter and the Minehead by-election
Silly Voices at the Police station
Upper Class Twit of the Year
Ken Shabby
How Far Can a Minister Fall?

13. It's the Arts (of: Intermission)
Restaurant Abuse/Cannibalism
Advertisements
Albatross
Come Back to My Place
Me Doctor
Historical Impersonations
Quiz Programme: "Wishes"
Probe-around on crime
Stonehenge and Mr. Attila the Hun
Psychiatry
Operating theatre

Serie 2 (sep. 1970 - dec. 1970)

1. Face the Press
 Face the Press
 New Cooker Sketch
 Tobacconists (Prostitute Advert)
 The Ministry of Silly Walks
 Piranha Brothers

2. The Spanish Inquisition
Man-Powered Flight
The Spanish Inquisition
Jokes and Novelties Salesman
Tax on Thingy
Vox Pops
Photos of Uncle Ted
The Semaphore Version of "Wuthering Heights"
Julius Caesar on an Aldis lamp
"Gunfight at the OK Corral" in Morse Code
Smokesignal Version of "Gentlemen Prefer Blondes"
Court Charades

3. Déjà vu
A Bishop Rehearsing
Flying Lessons
Hijacked Plane
The Poet McTeagle
Psychiatrist Milkman
Complaints
Déjà vu

4. The Buzz Aldrin Show
Architect sketch
How to give up being a Mason
Motor insurance sketch
The Bishop
Living room on pavement
Poets
A choice of viewing
Chemist sketch
Words not to be used again
After-shave
Vox Pops
Police Constable Pan-Am

5. Live from the Grill-o-mat
Live from the Grill-o-Mat
Blackmail
Society for Putting Things on Top of Other Things
Escape from Film
Current affairs
Accidents sketch
Seven Brides for Seven Brothers
The butcher who is alternately rude and polite
Ken Clean-Air System

6. It's A Living (of: School Prizes)
 "It's a Living"
 The Time on BBC 1
 School prize-giving
 "If" - a film by Mr Dibley
 "Rear Window" - a film by Mr Dibley
 "Finian's Rainbow" (starring the man from the off-licence)
 The Foreign Secretary and Other News
 Free Dung from the "Book of the Month" Club
 Dead Indian
 Timmy Williams interview
 Raymond Luxury Yacht (Throatwobbler Mangrove interview)
 Marriage Registry office
 Election Night Special

7. The Attila the Hun Show
"The Attila the Hun Show"
Attila the Nun
Secretary of State Striptease
Vox pops on political groupies
Ratcatcher
Wainscotting
Killer sheep
The News for Parrots
The News for Gibbons
Today in Parliament
The News for Wombats
Attila the Bun
The Idiot in the Rural Society
Test Match Against Iceland
The Epsom furniture race
"Spot The Braincell"

8. Archaeology Today
Trailer
"Archeology Today"
Silly Vicar and Leapy Lee
Registrar (wife swap)
Silly doctor sketch (immediately abandoned)
Mr. and Mrs. Git
Roy and Hank Spim - Mosquito hunters
Poofy judges
Mrs. Thing and Mrs. Entity
Beethoven's mynah bird
Shakespeare
Michaelangelo
Colin "Chopper" Mozart (ratcatcher)
Judges

9. How to Recognise Different Parts of the Body
"How to Recognise Different Parts of the Body"
Bruces sketch
Naughty bits
The man who contradicts people
Cosmetic surgery
Camp square-bashing
Killer cars
Cut-price airline
Batley Townswomen's Guild presents the first heart transplant
The first underwater production of "Measure for Measure"
The death of Mary Queen of Scots
Exploding penguin on the TV set
There's Been a Murder
Police entry for Eurovision Song Contest
"Bing Tiddle Tiddle Bong" (lied)

10. Scott of the Antarctic
French Subtitled Film
Scott of the Antarctic
Scott of the Sahara
Conrad Poohs and His Dancing Teeth
Fish Licence
Derby Council v. All Blacks rugby match
Long John Silver Impersonators v. Bournemouth Gynaecologists

11. How Not to Be Seen
Conquistador Coffee Campaign
Repeating groove
Ramsey MacDonald striptease
Job hunter
International Chinese Communist Conspiracy
Crelm Toothpaste / Shrill petrol
Agatha Christie sketch (railway timetables)
Mr Neville Shunte - railroad playwright
Gavin Millarrrrr writes
Film director/dentist Martin Curry (teeth)
City gents vox pops
Crackpot Religions Ltd
How not to be seen
Crossing the Atlantic on a tricycle
Interview in filing cabinet
Yummy yummy
 Monty Python's Flying Circus again in thirty seconds

12. Spam
 "The Black Eagle"
 Dirty Hungarian phrasebook
 Court (phrasebook)
 World Forum - Communist Quiz
 "Ypres 1914" - abandoned
 Art Gallery Strikes
 "Ypres 1914"
 Hospital for Over-Actors
 Gumby Flower Arranging
 Spam

13. Royal Episode 13
 The Queen Will be Watching
 Coal mine in Llandarogh Carmarthen
 The man who says things in a very roundabout way
 The man who speaks only the ends of words
 The man who speaks only the beginnings of words
 The man who speaks only the middles of words
 Commercials
 How to feed a goldfish
 The man who collects birdwatcher's eggs
 Insurance Sketch
 Hospital Run by RSM
 Mountaineer
 Exploding Version of "The Blue Danube"
 Girls Boarding School
 Submarine
 A man with a stoat through his head
 Lifeboat sketch (cannibalism)
 Undertaker's sketch

Serie 3 (okt. 1972 - jan. 1973)

1. Whicker's World (of: Njorl's Saga)
 Multiple Murderer Court Scene
 Njorl's Icelandic Saga
 Eric Njorl Court Scene
 Stock Exchange Report
 Mrs. Premise and Mrs. Conclusion Visit Sartre
 Whicker's World

2. Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular
 Emigration from Surbiton to Hounslow
 Schoolboys' Life Assurance Company
 How to Do It
 Mrs. Niggerbaiter Explodes
 Vicar/Salesman
 Farming Club
 "Life of Tschaikowsky"
 Trim-Jeans Theatre
 The Fish-Slapping Dance
 World War Two
 Titanic sinking
 The BBC is Short of Money
 SS Mother Goose
 It's Man Show

3. The Money Programme
 The Money Programme
 "There is nothing quite so wonderful as money" (lied)
 Erizabeth L
 Fraud Film Director's Squad
 Dead Bishop, AKA Church Police or Salvation Fuzz
 Jungle Restaurant
 Apology for Violence and Nudity
 Ken Russell's "Gardening Club"
 The Lost World of Roiurama
 Six More Minutes of Monty Python's Flying Circus
 The Argument Skit
 Hitting on the Head Lessons
 Inspector Flying Fox of the Yard
 One More Minute of Monty Python's Flying Circus

4. Blood, Devastation, Death, War and Horror
 Blood, Devastation, Death, War and Horror
 The Man Who Speaks in Anagrams
 Anagram Quiz
 Merchant Banker
 Pantomime Horses
 Life and Death Struggles
 Househunters
 Mary Recruitment Office
 Bus Conductor Sketch
 The Man Who Makes People Laugh Uncontrollably
 Army Captain as Clown
 Gestures to Indicate Pauses in a Televised Talk
 Neurotic Announcers
 The news with Richard Baker (vision only)
 The Pantomime Horse is a Secret Agent

5. The All-England Summarize Proust Competition
 Summarize Proust Competition
 Hairdressers Climb Up Mount Everest
 Fire Brigade
 Our Eamonn
 "Party Hints" with Veronica Smalls
 Language Laboratory
 Travel Agent
 Watney's Red Barrel
 Anne Elk's Theory on Brontosauruses

6. The War Against Pornography
 Tory Housewives Clean-up Campaign
 Gumby Brain Specialist
 Molluscs - "Live" TV Documentary
 Report on the Minister reports
 Tuesday Documentary
 Children's Story
 Match of the Day
 An Apology
 Expedition to Lake Pahoe
 The Silliest Interview We've Ever Had
 The Silliest Sketch We've Ever Done

7. Salad Days
 Biggles Dictates a Letter
 Climbing the North Face of the Uxbridge Road
 Lifeboat
 Old lady snoopers
 Storage Jars
 The Show so Far
 Cheese Shop
 Philip Jenkinson on Cheese Westerns
 Sam Peckinpah's "Salad Days"
 Apology
 The News with Richard Baker
 Seashore Interlude Film

8. The Cycling Tour
 Mr. Pither
 Mr. Gulliver and Clodagh Rogers
 Trotsky
 Smolensk
 Bingo-crazed Chinese
 Not Secret Police
 Trotsky / Eartha Kitt
 Firing Squad
 Eartha Kitt / Edward Heath

9. The Nude Organist
 Bomb on Plane
 A Naked Man
 Ten Seconds of Sex
 Housing Project Built by Characters from Nineteenth-century English Literature
 M1 Interchange Built by Characters from 'Paradise Lost'
 Mystico and Janet - Flats Built by Hypnosis
 Mortuary Hour
 The Olympic Hide-and-seek Final
 The Cheap-Laughs
 Bull-fighting
 The British Well-Basically Club
 Prices on the Planet Algon
 Mr. Badger Reads the Credits

10. E. Henry Thripshaw's Disease
 Tudor Jobs Agency
 Pornographic Bookshop
 Elizabethan Pornography Smugglers
 Silly Disturbances
 The Free Repetition of Doubtful Words Sketch
 'Is There?'... Life after Death?
 The Man Who Says Words in the Wrong Order
 Thripshaw's Disease
 Silly Noises
 Sherry-drinking Vicar

11. Dennis Moore
 "Boxing Tonight" - Jack Bodell v. Sir Kenneth Clark
 Dennis Moore
 What the Stars Foretell
 Doctor
 TV4 or Not TV4 Discussion
 Lupins
 Ideal Loon Exhibition
 Off-licence
 Dennis Moore Rides Again
 Prejudice
 Redistribution of Wealth

12. A Book at Bedtime
 Party Political Broadcast (Choreographed) †
 A Book at Bedtime - "Redgauntlet"
 Kamikaze Scotsmen
 No Time to Lose
 Frontiers of Medicine - Penguins
 BBC programme planners
 Unexploded Scotsmen
 Spot the Looney
 Rival Documentaries
 Dad's Doctors, Dad's Pooves and Other Interesting Stories †

† - "Party Political Broadcast (Choreographed)" en "Dad's Doctors, Dad's Pooves and Other Interesting Stories" zijn in vele versies van deze aflevering eruitgeknipt.

13. Grandstand
 Thames TV Introduction
 "Light Entertainment Awards" with Dickie Attenborough
 Dickie Attenborough
 The Oscar Wilde Sketch
 Charwoman
 David Niven's Fridge
 Pasolini's Film "The Third Test Match"
 New Brain from Curry's
 Blood Donor
 International Wife-Swapping
 Credits of the Year
 The Dirty Vicar Sketch

Trivia
De sketch Credits of the year was de laatste sketch waarin John Cleese meedeed.

Serie 4 (okt. 1974 - dec. 1974)
(De laatste serie werd enkel als Monty Python op het scherm getoond.)

1. The Golden Age of Ballooning
The Montgolfier Brothers
Montgolfier Brothers in Love
Louis XIV
The Court of George III
Party Political Broadcast on Behalf of the Norwegian Party
Zeppelin

2. Michael Ellis
Department Store
Buying an Ant
At Home with the Ant and Other Pets
Documentary on Ants
Ant Complaints
Ant Poetry Reading
Toupee Department
Different Endings

3. The Light Entertainment War
Up Your Pavement
RAF Banter
Trivializing the War
Courtmartial
Basingstoke in Westphalia
"Anything goes" (lied)
Film trailer
The Public Are Idiots
Programme Titles Conference
The last five miles of the M4
Woody and Tinny Words
Show-jumping
Newsflash
"When Does a Dream Begin?" (lied)

4. Hamlet
Bogus Psychiatrists
Nationwide
Police helmets
Father-in-Law
Hamlet and Ophelia
Boxing Match Aftermath
Boxing Commentary
Piston Engine (a Bargain)
A Room in Polonius' House
Dentists
Live from Epsom - Jockey Interviews
Queen Victoria Handicap

5. Mr. Neutron
Post-box Ceremony
Mr. Neutron
F.E.A.R. / Mr. Neutron is Missing!
Teddy Salad
Secretary of State and Prime Minister
Bombing
Mrs. Scum
Teddy Salad Explodes
Mr. Neutron Escapes
Conjuring Today

6. Party Political Broadcast
Most Awful Family in Britain
Icelandic Honey Week
Patient Abuse
Brigadier and Bishop
Appeal on behalf of extremely rich people
The man who finishes other people's sentences
David Attenborough
The walking trees of Dahomey
Batsmen of the Kalahari
Cricket match (assegais)
BBC News (handovers)

Trivia
Douglas Adams schreef mee aan de sketch Patient Abuse.

Monty Python
Monty Python